Муроджон Юлдашевич Халмуратов  (; род. ) — узбекистанский профессиональный шоссейный велогонщик. Многократный чемпион Узбекистана в индивидуальной гонке на время (2011–2014) и групповой гонке (2013). Участник Летних Олимпийских игр 2012 года.

Победы

Ссылки 
 
 

Велогонщики Узбекистана
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Узбекистана по велоспорту